Derek Raivio – ex cestista statunitense
 Matti Raivio – fondista finlandese
 Nik Raivio – cestista statunitense